Marasco è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Marasca.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nelle Puglie, in Calabria e in Campania.

Potrebbe derivare dal termine dialettale marasca, "ciliegia selvatica".

In Italia conta circa 1135 presenze.

La variante Marasca è tipica anconetana, romana e napoletana.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani